Davier peut désigner :
 un davier, instrument de chirurgie dentaire
 un davier, équipement spécifique des navires câbliers
 un davier, équipement spécifique de remontée du goémon